Bain je příjmení osob:

 Conrad Bain (1923–2013), kanadsko-americký herec
 Edgar Bain (1891–1971), americký metalurg
 George Grantham Bain (1865–1944), americký fotograf
 Jimmy Bain (1947–2016), skotský baskytarista